Kapi kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Kápi, ort, Nordegeiska öarna, Nomós Lésvou,

Indonesien 

 Desa Kapi, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar